Die Streamy Awards, kurz Streamys, sind seit 2009 vergebene Auszeichnungen der International Academy of Web Television (IAWTV) für exzellente Programme des Internetfernsehens (Web Television). Es werden Leistungen der Regisseure, Schauspieler, Fernsehproduzenten und Drehbuchautoren anerkannt. Die formale Auszeichnungszeremonie findet in Beverly Hills, Kalifornien statt.

Kategorien

Programme 
 Best Drama Web Series
 Best Comedy Web Series
 Best Hosted Web Series
 Best News or Politics Web Series
 Best Reality or Documentary Web Series
 Best New Web Series
 Best Companion Web Series
 Best Animated Web Series
 Best Branded Entertainment Web Series
 Best Experimental Web Series
 Best Foreign Web Series
 Audience Choice

Regie 
 Best Directing for a Comedy Web Series
 Best Directing for a Dramatic Web Series

Drehbuch 
 Best Writing for a Comedy Web Series
 Best Writing for a Dramatic Web Series

Schauspieler 
 Best Male Actor in a Comedy Web Series
 Best Female Actor in a Comedy Web Series
 Best Male Actor in a Dramatic Web Series
 Best Female Actor in a Dramatic Web Series
 Best Ensemble Cast in a Web Series
 Best Guest Star in a Web Series

Hosting 
 Best Web Series Host
 Best Vlogger

Technik und Fertigkeit 
 Best Editing in a Web Series
 Best Cinematography in a Web Series
 Best Art Direction in a Web Series
 Best Sound Design in a Web Series
 Best Visual Effects in a Web Series
 Best Animation in a Web Series
 Best Live Production in a Web Series
 Best Original Music for a Web Series
 Best Interactive Experience in a Web Series
 Best Product Integration in a Web Series
 Best Mobile Experience in a Web Series

Ehemalige Kategorien 
 Best Artistic Concept in a Web Series (2009)
 Best Ad Integration in a Web Series (2009)

Spezialkategorien 
Spezialkategorien werden von Komiteen der International Academy of Web Television bestimmt, eher als von den gesamten Mitgliedern.

Derzeitige Spezialkategorie:
 Visionary Award

Liste der Streamy Awards 
 1st Annual Streamy Awards (28. März 2009) im Wadsworth Theatre in Los Angeles
 2nd Annual Streamy Awards (11. April 2010) im Orpheum Theatre in Los Angeles
 3rd Annual Streamy Awards (17. Februar 2013) im Hollywood Palladium in Los Angeles
 4th Annual Streamy Awards (7. September 2014) im Beverly Hilton in Beverly Hills
 5th Annual Streamy Awards (17. September 2015) im Hollywood Palladium in Los Angeles
 6th Annual Streamy Awards (4. Oktober 2016) im Beverly Hilton in Beverly Hills
 7th Annual Streamy Awards (26. September 2017) im Beverly Hilton in Beverly Hills
 8th Annual Streamy Awards (22. Oktober 2018) im Beverly Hilton in Beverly Hills
 9th Annual Streamy Awards (13. Dezember 2019) im Beverly Hilton in Beverly Hills
 10th Annual Streamy Awards (12. Dezember 2020) online
 11th Annual Streamy Awards (11. Dezember 2021) online
 12th Annual Streamy Awards (4. Dezember 2022) im Beverly Hilton in Beverly Hills

Siehe auch 
 Internetfernsehen
 Webserie

Weblinks 

 Offizielle Website der Streamy Awards (englisch)

Einzelnachweise 

Filmpreis (Vereinigte Staaten)
Fernsehpreis (Vereinigte Staaten)
Netzkultur
Erstverleihung 2009
Internetpreis